Les llengües ta-arawak, també conegudes com Ta-maipure i caribenyes, són el grup de les llengües arawak parlades pels indígenes de les costes del mar Carib d’Amèrica Central i del Sud. Es diferencien pel prefix pronominal de primera persona ta-, en oposició al na- de l'arawak comú.

Llengües 
Kaufman (1994) proporciona la següent subclassificació:
 Taïno
 Guajiro (Wahiro)
Wayuunaiki (Guajiro, Wahiro)
 Paraujano (Parauhano, Añun) (†)
 Arawák (Lokono)
 Iñeri (Inyeri)
Kalhíphona (Caribeny illenc, garifuna o carib negre)

Aikhenvald hi afegeix el shebaya, que Kaufman havia deixat sense classificar, i treu l'iñeri del Ta-arawak pròpiament dit:

Arawak caribeny
 Iñeri
Kalhíphona
 Ta-Arawakan
Taïno
 Wayuunaiki
 Paraujano
 Arawák
 Shebaya
 Caquetío

Comparació lèxica 
Els numerals en diferents llengües arawak del Carib són:
{|class=wikitable style="text-align:center"
|-
! rowspan=2|GLOSA
! colspan=3|Guajiro
! colspan=2|Iñeri
! rowspan=2|Taïno
! rowspan=2|PROTO-ARAWAKDEL CARIB
|-
! Arawak(Lokono)
! Paraujano(añu) !! Wayuunaiki
! Garifuna !! Kalhíphona(Iñeri)
|-
| '1' || abã || maneiʤa || wɐˈneː || aban || ábana || heketi || *a-ban(e)
|-
| '2' || bian || pimi || piˈɐ.mɐ || biama || biama || yamoka || *piama
|-
| '3' || kabɨn || apaniw || ɐˈpɨ.nɨiɲ || (ɨrɨwa) || (íriua) || kanokum || *apa-ni-*kamɨn-
|-
| '4' || bitʰi || pinʧi || piˈeɲ.ʧi̥ || (ɡadɨrɨ) || (gádoro) || yamonkobrebibiti || *pinti
|-
| '5' || (a)badakʰabo || nadâ || hɐʔˈrɐi || (seiŋɨ) || (sęgo) || || *pada-
|-
| '6' || (a)batʰian || siami || ˈɐi.pi.ru.ɐ || (sisi) || || || *
|-
| '7' || biantʰian || beremi || ɐˈkɐ.rɐt.ʃi̥ || (sedɨ) || || || *
|-
| '8' || kabɨtʰian || pinjüwen || meˈkiː.sɐt̪̚ || (widɨ) || || || *
|-
| '9' || bitʰitʰian || heberemi || meˈki.et̪.sɐt̪̚ || (nefu) || || || *
|-
| '10' || biandakʰabo || || poˈɺoː || (diːsi) || || || *
|}
Els numerals iñeri i garífuna a partir de 3 són préstecs del francès.

Proto-llengua 
Reconstruccions del Proto-Lokono-Guajiro proposada per Captain (1991):
{| class="wikitable sortable"
! no. !! gloss !! Proto Lokono-Guajiro
|-
| 1. || ‘abdomen’ || *Vteke
|-
| 2. || ‘després’ || *dikʰi
|-
| 3. || ‘formiga’ || *hayu
|-
| 4. || ‘formiguerol’ || *waRiti
|-
| 5. || ‘braç’ || *dɨna
|-
| 6. || ‘armadillo’ || *yekerV
|-
| 7. || ‘fletxa’ || *kimařa
|-
| 8. || ‘cendra’ || *baliki
|-
| 9. || ‘pregunta’ || *asa (?)
|-
| 10. || ‘destral’ || *bařu
|-
| 11. || ‘enrere’ || *asabu
|-
| 12. || ‘ratpenat’ || *busiri
|-
| 13. || ‘banyar-se’ || *aka
|-
| 14. || ‘barba’ || *tiima
|-
| 15. || ‘ocell’ || *kudibiu
|-
| 16. || ‘sang’ || *itʰa
|-
| 17. || ‘os’ || *Vbu-na
|-
| 18. || ‘pit’ || *(u)di
|-
| 19. || ‘trencar’ || *wakVdV-
|-
| 20. || ‘per (agent)’ || *duma
|-
| 21. || ‘canya’ || *isi
|-
| 22. || ‘canoa’ || *kanuwa
|-
| 23. || ‘pit’ || *Vluwa
|-
| 24. || ‘nen’ || *(?)ibili
|-
| 25. || ‘xilli’ || *hatʰi
|-
| 26. || ‘picar’ || *lada
|-
| 27. || ‘tenir fred || *tʰunuli-
|-
| 28. || ‘venir’ || *andV
|-
| 29. || ‘cricket’ || *pʰuti
|-
| 30. || ‘cocodril’ || *kayukutʰi
|-
| 31. || ‘deliciós’ || *keme-
|-
| 32. || ‘abaix’ || *unabu
|-
| 33. || ‘beure (v)’ || *VtʰV
|-
| 34. || ‘orella’ || *dike
|-
| 35. || ‘garceta’ || *wakaRa
|-
| 36. || ‘ull’ || *aku
|-
| 37. || ‘sortir (v)’ || *apʰuti-
|-
| 38. || ‘greix’ || *akusi
|-
| 39. || ‘pare’ || *Vtʰi
|-
| 40. || ‘dit’ || *kʰabu-ibira
|-
| 41. || ‘ungla’ || *bada
|-
| 42. || ‘foc’ || *sikʰi
|-
| 43. || ‘peix’ || *hime
|-
| 44. || ‘puça’ || *kʰayaba
|-
| 45. || ‘carn humana’ || *kiruku
|-
| 46. || ‘flor’ || *siwi
|-
| 47. || ‘mosca’ || *mabuRi
|-
| 48. || ‘peu’ || *ukuti
|-
| 49. || ‘per (benefactiu)’ || *bura
|-
| 50. || ‘front’ || *kibu
|-
| 51 || ‘de (LOC)’ || *-kee
|-
| 52. || ‘pell’ || *Vti
|-
| 53. || ‘anar’ || *kuna
|-
| 54. || ‘carbassa’ || *iwida
|-
| 55. || ‘avi’ || *dukutʰi
|-
| 56. || ‘àvia’ || *kVtʰV
|-
| 57. || ‘verd’ || *subule
|-
| 58. || ‘pèl’ || *Vbařa
|-
| 59. || ‘hamaca’ || *hamaka; *kura
|-
| 60. || ‘mà’ || *kʰabu
|-
| 61. || ‘odiar, ser odiat’ || *te-
|-
| 62. || ‘cap’ || *ikiwi
|-
| 63. || ‘escoltar’ || *akanaba
|-
| 64. || ‘aquí’ || *yaha
|-
| 65. || ‘mel’ || *maba
|-
| 66. || ‘banya’ || *ukuwa
|-
| 67. || ‘casa’ || *bahɨ
|-
| 68. || ‘jo’ || *dakia
|-
| 69. || ‘iguana’ || *iwana
|-
| 70. || ‘a’ || *luku
|-
| 71 || ‘a (un fluid)’ || *raku
|-
| 72. || ‘suc’ || *Vra
|-
| 73. || ‘matar’ || *pʰarV
|-
| 74. || ‘ganivet’ || *ruři
|-
| 75. || ‘full || *bana
|-
| 76. || ‘fetge’ || *bana
|-
| 77. || ‘dacsa’ || *mariki
|-
| 78. || ‘mandioca’ || *kʰali
|-
| 79. || ‘midó de mandioca’ || *hařo
|-
| 80. || ‘molts’ || *yuhu
|-
| 81. || ‘mico’ || *pʰudi
|-
| 82. || ‘lluna’ || *katʰi
|-
| 83. || ‘mosquit’ || *maRi
|-
| 84. || ‘mare’ || *uyu
|-
| 85. || ‘coll’ || *nuru
|-
| 86. || ‘nas’ || *kiri
|-
| 87. || ‘un’ || *aba
|-
| 88. || ‘camí’ || *bɨna; *wabu
|-
| 89. || ‘picot’ || *tuka-
|-
| 90. || ‘penis’ || *ewera
|-
| 91. || ‘rata’ || *kuři
|-
| 92. || ‘cru’ || *iya
|-
| 93. || ‘petició’ || *kʰuyabV-
|-
| 94. || ‘resina’ || *Vkʰɨ
|-
| 95. || ‘madur’ || *hebe
|-
| 96. || ‘riu’ || *sVři
|-
| 97. || ‘arrel’ || *akura
|-
| 98. || ‘dir’ || *akV
|-
| 99. || ‘mar’ || *bařawa
|-
| 100. || ‘seient, tamburet’ || *turu
|-
| 101. || ‘ella’ || *tʰukia
|-
| 102. || ‘pell’ || *Vda
|-
| 103. || ‘dormir’ || *dunkV
|-
| 104. || ‘serp’ || *uri
|-
| 105. || ‘gendre’ || *titʰi
|-
| 106. || ‘so’ || *akanVkɨ
|-
| 107. || ‘estrella’ || *iwiwa
|-
| 108. || ‘pedra’ || *kiba
|-
| 109. || ‘aturar’ || *takɨ-
|-
| 110. || ‘batata’ || *halitʰi
|-
| 111. || ‘cua’ || *isi
|-
| 112. || ‘tapir’ || *kama
|-
| 113. || ‘tèrmit’ || *kʰumutʰiri
|-
| 114. || ‘allò (masculí)’ || *lira
|-
| 115. || ‘allò (no masculí)’ || *tura
|-
| 116. || ‘aquí’ || *yara
|-
| 117. || ‘ells’ || *nakia
|-
| 118. || ‘cuixa’ || *(N)bɨku
|-
| 119. || ‘això (masculí)’ || *lihi
|-
| 120. || ‘això (no masculí)’ || *tuhu
|-
| 121. || ‘vosaltres’ || *bukia
|-
| 122. || ‘tres’ || *kabɨnV
|-
| 123. || ‘consell’ || *kiruku
|-
| 124. || ‘gripau’ || *kiberu
|-
| 125. || ‘tabac’ || *yuři
|-
| 126. || ‘llengua’ || *Vyee
|-
| 127. || ‘dents’ || *ari
|-
| 128. || ‘tocar, sentir’ || *bebeda
|-
| 129. || ‘arbre’ || *kunuku
|-
| 130. || ‘dos’ || *biama
|-
| 131. || ‘dalt’ || *iu-
|-
| 132. || ‘vòmit’ || *ewedV
|-
| 133. || ‘aigua’ || *uni
|-
| 134. || ‘nosaltres’ || *wakia
|-
| 135. || ‘amb (acomp.)’ || *Vma
|-
| 136. || ‘xiulet’ || *wiwida-
|-
| 137. || ‘dona’ || *hiaru
|-
| 138. || ‘cuc’ || *-koma-
|-
| 139. || ‘nosaltres’ || *hukia
|-
| 140. || ‘si’ || *VNhVN
|-
| 141. || (absolutiu) || *-hV
|-
| 142. || (poss. sufix) || *-tʰe
|}

Referències 

Llengües arawak septentrionals